Иван Андреевич Кащеев (1911, Сумы — 1983, ?) — советский партийный деятель, первый секретарь Ивано-Франковского областного комитета КП Украины (1963—1966).

Биография 
Родился в 1911 году городе Сумы Харьковской губернии в семье рабочего. Окончил семилетнюю школу. В 1926 году начал трудовую деятельность. Работал рабочим на торфоразработке, на сахарном заводе, модельщиком Харьковского завода «Серп и Молот».

В 1932 году стал членом ВКП(б). В 1955 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Украины.

В 1933—1936 годах — в рядах Красной армии. В 1936—1940 годах — парторг цеха, секретарь парткома Харьковского завода «Серп и Молот».

В 1940—1941 годах — первый секретарь Сталинского районного комитета КП(б) Украины города Харькова. В 1941—1943 годах — второй секретарь Баймацкого районного комитета ВКП(б) Башкирской АССР. В 1943 году — секретарь Марксовского районного комитета ВКП(б) Саратовской области. В 1943—1945 годах — первый секретарь Сталинского районного комитета КП(б) Украины Харькова.

В 1933—1936 годах — в рядах Красной армии. В 1936—1940 годах — председатель цехового комитета, парторг цеха, заместитель секретаря и секретарь парткома Харьковского завода «Серп и Молот».

 1945—1952 годах — заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Харьковского областного комитета КП(б) Украины,
 1955—1956 гг. — секретарь Дрогобычского областного комитета КП(б) Украины,
 1956—1959 гг. — второй секретарь Дрогобычского областного комитета КП(б) Укарины,
 1959—1963 гг. — второй секретарь Станиславского (Ивано-Франковского) областного комитета КП(б) Украины,
 1963—1966 гг. — первый секретарь Ивано-Франковского областного комитета КП(б) Украины,
 1966—1974 гг. — заместитель министра легкой промышленности Украинской ССР.

С 1974 г. — персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета УССР 5—6-го созывов

Награды 
 трижды Орден Трудового Красного Знамени (28.08.1944; 23.01.1948; 26.02.1958);
 медали.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Первые секретари Ивано-Франковского обкома КП Украины
Вторые секретари Ивано-Франковского обкома КП Украины
Вторые секретари Дрогобычского обкома КП Украины
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Заместители министров Украинской ССР